HMS Charger  ist der Name von

 HMS Charger (1894) ein Zerstörer der Charger-Klasse, im Dienst bis 1912
 USS Charger (CVE-30) geplant als HMS Charger (D27), ursprünglich für die Royal Navy vorgesehener Begleitflugzeugträger
 HMS Charger (P292) Patrouillenboot der Archer-Klasse